Emoji (емо́дзі, емо́джі, від  — картинка і 文字 — знак, символ; яп. вимова [emodʑi]) — особлива мова ідеограм і смайлів, які широко використовують в електронних повідомленнях та на сторінках сайтів.

Історія 
Найперший набір символів цієї графічної мови був створений в 1995 році японцем Шігетака Куріта, який був членом команди, що розробляє технологію i-mode для мобільного інтернету. Усі символи мали розмір 12×12 пікселів. Їх первісним завданням було спрощення обміну електронними повідомленнями. Символи емодзі відрізняли I-MODE від інших технологій, які адаптують інтернет-інформацію та інтернет-послуги для мобільних пристроїв. З часом три найбільші японські оператори зв'язку ввели до своїх варіантів клавіатури мову емодзі.

У 2015 році Оксфордський словник англійської мови, вперше назвав словом року «emoji» — значок, який офіційно називається «обличчя зі сльозами радості».

Види емодзі 
Список емодзі постійно поповнюється:

 На сумісному iPhone чи iPad можливо створювати власні Animoji, які говорять голосом і копіюють міміку користувача. Це цікаві звірі і інші анімовані персонажі, які повторюють вирази облич користувачів.

 З виходом iOS 12 до них було додано Memoji — 3D-аватари, які можливо зробити схожими на себе і використовувати для вираження настрою в iMessage. В iOS 13 з'явилися Memoji‑стікери — набори статичних картинок, згенерованих по шаблону емодзі, але з користувацьким цифровим аватаром замість стандартних пичок.

Animoji і Memoji доступні тільки власникам iPhone і iPad з камерами TrueDepth.

Якщо в додатку доступна емодзі-клавіатура, можливо використовувати і Memoji-стікери.

Великі IT гіганти (Google, WhatsApp, Apple, Microsoft, Samsung та інші) створюють власні емодзі, тому зображення одного й того ж символу може дещо відрізнятись. На сайті getemojisymbols.com наведено приклад одного емодзі.

Юнікод

Див. також 

 Смайл

Джерела

Посилання 
 https://www.emojipedia.org 
 https://emojiwiki.ru/ 
 https://tech.informator.ua/2019/11/04/kak-ispolzovat-memoji-stikery-v-lyubom-prilozhenii/ 

Символи